Kalanaur (Gurdaspur), een plaats in India
Kalanaur (Rohtak), een plaats en gemeente in India